Миха́лко (Михаи́л) Ю́рьевич (ок. 1145/1153 — 20 июня 1176) — великий князь владимиро-суздальский (1174, 1175—1176), сын Юрия Долгорукого.

Ранняя биография 
Около 1162 года удалён Андреем Боголюбским из Суздальской земли. Живя, по предположению В. Н. Татищева, в Городце (ныне Остёр), участвовал в походе Мстислава Изяславича против половцев в 1168 году и в том же году был отправлен с отрядом чёрных клобуков в Новгород на помощь Роману Мстиславичу, но был схвачен Ростиславичами и освобождён только в следующем году, когда получил от Андрея Боголюбского Торческ.

В 1170 году Михалко Юрьевич снова ходил на половцев, защищая Переяславль.Назначенный братом своим Андреем по смерти другого брата Глеба (1172) в Киев, Михалко послал туда младшего брата своего, Всеволода, а сам остался в Торческе; осаждённый в этом городе Ростиславичами, заключил с ними мир, доставивший ему Переяславль. Через несколько месяцев вступил с войсками Андрея в Киев (1173).

Княжение во Владимире 

По смерти Андрея сел во Владимире, но вследствие вражды суздальских городов уехал в Чернигов; вскоре был призван владимирцами, разбил Ярополка Ростиславича и занял владимирский стол (1175).

Правил всего один год; умер в 1176.

В 1178 году дочь Михаила была выдана замуж своим дядей за черниговского княжича Владимира Святославича.

Археология 
В 2012 году на территории селища Мордыш I на реке Нерли во Владимирской области была обнаружена свинцовая актовая печать, принадлежавшая Михаилу Юрьевичу.

Примечания

Литература 
 Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. : Русский издательский центр, 2012. С. 583—586.
 
 Лаврентьевская летопись
 Ипатьевская летопись

Рюриковичи по алфавиту
Юрьевичи
Великие князья владимирские
Военачальники Северо-Восточной Руси
Похороненные во Владимире
Персоналии:Успенский собор (Владимир, Россия)